La Rueda de la Fortuna también puede referirse a:

Arte 
 La Rueda de Fortuna'', pintura de Edward Burne-Jones

Juegos 
 Rueda de Fortuna, una carta del Tarot

Literatura 
 La Rueda de Fortuna (1984), una novela del autor inglés Susan Howatch
 La Rueda de Fortuna (1795) una obra del escritor británico Richard Cumberland

Televisión 
 Rueda de Fortuna (programa del juego americano) (1975–presente), un programa de televisión estadounidense creado por Merv Grifo
 Rueda de Fortuna (programa de televisión australiano)
 Rueda de Fortuna (programa de televisión de Nueva Zelanda)
 Rueda de Fortuna (programa de juego de Filipinas)
 Rueda de Fortuna (programa de juego del Reino Unido)